Лодейка — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области. Административный центр Нижнеерогодского сельского поселения и Нижнеерогодского сельсовета.

Расстояние до районного центра Великого Устюга по автодороге — 39 км. Ближайшие населённые пункты — Скорятино, Давыдовское, Выползово, Соловьёво, Рупосово, Малая Горка, Григорьевское, Березово (Великоустюгский район), Загорье (Великоустюгский район)

По переписи 2002 года население — 258 человек (123 мужчины, 135 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района